Pfadfinder steht für:
 Pfadfinder, Angehöriger der Pfadfinderbewegung
 Pfadfinder (Militär), eine militärische Einheit
 Der Pfadfinder, ein Roman des amerikanischen Schriftstellers James Fenimore Cooper

Siehe auch:

 Pathfinder